Příjmení Prášil nosí více významných osobností:

 Jaroslav Prášil (* 1980) – český basketbalista
 Ladislav Prášil (* 1990) – český atlet, vrhač
 Lenka Prášilová (* 1983) – česká pornoherečka nejčastěji uváděná jako Laura Lion
 Ondřej Prášil (* 1978) – český fotbalový záložník nebo obránce